Exciter — рок-группа из Канады, одни из первых начали играть в стиле спид-метал.

История 

История группы уходит в 1978 год, когда в столице Канады появилось трио под названием «Hell razor». В 1980 году группа, состоявшая из Джона Рикки (гитара), Дэна Бихлера (ударные) и Аллана Джонсона (бас-гитара), сменила название на «Exciter» и записала своё первое демо. Одна песня из него («World War III») попала в сборник «US Metal Volume II».

В 1983 году на фирме «Shrapnel» вышла дебютная пластинка группы «Heavy Metal Maniac». В том же году музыканты заключили контракт с «Mega force records», подразумевавший выпуск трёх альбомов. Следующим альбомом стал «Violence & Force».

Позже группа перебралась под крыло «Music for Nations». Третий диск «Long Live the Loud» стал последним полноформатным альбомом оригинального состава. Последовали европейско-американские гастроли с Accept, Motorhead и Megadeth. По их окончании группа выпустила EP «Feel the Knife», после чего из неё ушёл гитарист.

Новым гитаристом группы стал Брайан Макфи. С ним был записан альбом «Unveiling the Wicked» (1986). Позже было принято решение пополнить состав отдельным вокалистом (до этого момента в группе пел Бихлер), которым стал Роб Малнати. С ним был выпущен альбом «Exciter» («O.T.T.») (1988). На последних двух альбомах музыка группы становилась всё более мелодичной.

Далее деятельность «Exciter» была приостановлена и возобновилась только в 1991 году. Новый состав включал в себя Бихлера (ударные, вокал), Рикки (гитара) и Дэвида Леддена (бас-гитара). Этот состав выпустил альбом «Kill after Kill», изданный немецким лейблом «Noise records». В 1993 году появился первый концертный альбом группы, на котором в роли басиста выступил Джефф Макдональд.

На протяжении трёх последующих лет о коллективе ничего не было слышно. Возвращение состоялось в 1996 году, когда Рикки представил новую конфигурацию: Жак Беланжер (вокал), Рик Чаррон (ударные) и Марк Чаррон (бас-гитара). Команда провела канадский тур, после чего выдала альбом «The Dark Command». Музыка группы стала жёстче и агрессивнее. Группа продолжает существовать и выпускать альбомы и по сей день.

В апреле 2014 года воссоединился оригинальный состав группы.

В 2018 году гитарист оригинального состава Джон Риччи ушёл из группы. Новым гитаристом стал Дэниэл Дикей.

Состав

Нынешний состав 
 Дэн Бихлер (Dan Beehler) — ударные, вокал
 Алан Джеймс Джонсон (Allan James Johnson) — бас-гитара
 Дэниэл Дикей (Daniel Dekay) — гитара

Прежние участники 
 Кенни Уинтер (Kenny «Metal Mouth» Winter) — вокал
 Роб Малнати (Rob Malnati) — вокал
 Брайан Макфи (Brian McPhee) — гитара
 Роб Коуэн (Rob «Clammy» Cohen) — бас-гитара
 Ричард "Рик" Чаррон (Richard "Rik" Charron) — ударные
 Дэвид Ледден (David Ledden) — бас-гитара
 Джефф Макдональд (Jeff McDonald) — бас-гитара
 Марк Чаррон (Marc Charron) — бас-гитара
 Роберт Уильям ДеГрут (Robert William DeGroot)  - вокал
 Пол Шампань (Paul Champagne) - бас-гитара
 Жак Беланжер (Jacques Belanger) — вокал
 Джон Риччи (John Ricci) — гитара

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 
 Heavy Metal Maniac (1983)
 Violence & Force (1984)
 Long Live the Loud (1985)
 Unveiling the Wicked (1986)
 Exciter (O.T.T.) (1988)
 Kill After Kill (1992)
 The Dark Command (1997)
 Blood of Tyrants (2000)
 New Testament (2004) (новые записи старых песен группы)
 Thrash Speed Burn (2008)
 Death Machine (2010)

Концертные альбомы 
 Better Live Than Dead (1993)

Компиляции 
 Capitol Punishment (1991)

EP 
 Feel the Knife (1985)

Demo 
 Demo (1980)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Exciter

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Спид-метал-группы Канады
Музыкальные коллективы из Оттавы
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Power trio